Canal 2 é um dos canais que servem de orientação aos santistas bem como aos turistas que visitam a cidade de Santos - SP.

Percorrendo desde próximo à Santa Casa de Misericórdia de Santos, onde se encontra com o Canal 1, este canal fica no meio da avenida Dr. Bernardino de Campos e separa a pista em duas partes. Sentido N da praia para o centro e sentido S do centro para a praia. Este canal está incluído no projeto original do engenheiro Saturnino de Brito quem no início do século XX elaborou o sistema de canais para melhorar o saneamento da cidade de Santos.
A avenida possui considerável fluxo de veículos, podendo-se até dizer que é uma das mais movimentadas avenidas da cidade, sendo uma das ligações diretas para a Santa Casa, Túnel, Rodoviária e centro. Fica, por vezes, engarrafada nos horários de maior movimento; fator agravado pelas suas pistas estreitas.

Canais do Brasil